Адустина ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Рибейра-ду-Помбал. Население составляет 14 731 человек на 2006 год. Занимает площадь 619,664 км². Плотность населения — 23,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 47.368.020,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.259,12 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,551 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия